— железнодорожная станция на линии Эносима, расположенная в городе Фудзисава префектуры Канагава.  Станция расположена в 59,9 километра от конечной станции линии Одавара - . Недалеко от станции находится станции Эносима на линии Enoshima Electric Railway (Энодэн) и  Сёнан-Эносима на линии Shonan Monorail.

Здание станции спроектировано в виде стилизованных ворот со специфическим орнаментом и рисунками, символизирующих вход в мифологический подводный дворец-замок Рюгу-дзё властителя морской стихии дракона Рюдзина.

Планировка станции
2 платформы заливного типа и 3 пути. Здание станции стилизовано под дворец морского дракона Рюгу-дзё, из известной японской легенды про Урасиму Таро.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции